Skog ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilie Skog (* 1974), norwegische Abenteurerin und Extrembergsteigerin
 Emil Skog (1897–1981), finnischer Politiker
 Judith Ellen Skog (* 1944), US-amerikanische Botanikerin
 Karin Lamberg-Skog (* 1961), schwedische Skilangläuferin
 Karolina Skog (* 1976), schwedische Politikerin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens, Regierungsmitglied
 Laurence Skog (* 1943), US-amerikanischer Botaniker
 Linnea Skog (* 2003), finnische Schauspielerin
 Ove Skog (1944–2018), schwedischer Tattoo-Pionier
 Richard Skog (* 1981), norwegischer Kraftsportler
 Rune Skog (* 1973), norwegischer Biathlet

ferner:
 Skog (Söderhamn), ein Ort in Schweden

Siehe auch:
 Skog-Passage, Meerenge der Joinville-Inseln, Antarktis
 Norske Skog
 Skoog